Die The Fidelity Unit Trusts International Open 1987 waren ein professionelles Snookerweltranglistenturnier. Das Turnier wurde vom 25. September bis zum 4. Oktober 1987 in den Trentham Gardens der englischen Stadt Stoke-on-Trent ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Steve Davis, der mit einem 12:5-Sieg über den Kanadier Cliff Thorburn bereits zum vierten Mal das Turnier gewann. Zudem spielte er mit einem 140er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Nachdem im Vorjahr der Snookerzubehörs-Hersteller BCE das Turnier gesponsert hatte, wechselte die Sponsorschaft mit dieser Ausgabe zu Fidelity Unit Trusts, die auch im folgenden Jahr das Turnier sponserten. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Preisgeld um mehr als 25.000 Pfund Sterling auf 199.992 £ an, von denen gut 20 % auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Wie auch in den Vorjahren wären die besten 32 Spieler der Weltrangliste direkt für die Hauptrunde respektive die Runde der letzten 64 qualifiziert gewesen. Da allerdings die Nummer neun der Welt, der Nordire Alex Higgins, nicht am Turnier teilnahm, rutschte der auf Rang 33 platzierte Kanadier Bill Werbeniuk in die direkten Qualifikationsplätze auf. Alle direkt gesetzten Spieler trafen in dieser Runde auf jeweils einen der 32 Qualifikanten. Im K.-o.-System wurde bis einschließlich zum Viertelfinale im Modus Best of 9 Frames gespielt, an das sich das Halbfinale im Modus Best of 17 Frames und das Finale im Modus Best of 23 Frames anschlossen.

Finale 
Der amtierende Weltmeister Steve Davis aus England hatte das Turnier bereits drei Mal gewonnen und stand nach drei Jahren nun zum vierten Mal im Endspiel. Den Finaleinzug hatte er mit meist relativ deutlichen Siegen über verschiedene Spieler aus der erweiterten Weltspitze geschafft, so hatte er beispielsweise im Halbfinale Mike Hallett mit 9:3 besiegt. Im Finale traf er auf den Kanadier Cliff Thorburn, welcher bereits zum dritten Mal in Folge von insgesamt vier Malen im Finale stand, allerdings lediglich 1985 das Turnier für sich hatte entscheiden können. Das Finale war zudem eine Neuauflage des Endspiels von 1983, als Davis Thorburn mit 9:4 besiegt hatte. Thorburn selbst hatte mit Siegen über Spieler aus dem Mittelfeld und den Iren Eugene Hughes den Einzug ins Halbfinale geschafft, in dem er den jungen Stephen Hendry, später dominierender Spieler der 1990er-Jahre, mit 9:1 deklassiert hatte.

Das Finale an sich begann relativ deutlich, als Thorburn erst den dritten Frame für sich entscheiden und später eine 6:1-Führung von Davis – auch mittels eines 140er-Breaks – nicht verhindern konnte. Im Anschluss daran verringerte Thorburn seinen Rückstand zwar auf 6:3, doch Davis gelang der Gewinn der beiden folgenden Frames. Im Anschluss daran konnte Thorburn jedoch den alten Abstand auf 8:5 wiederherstellen, doch Davis entschied die folgenden vier Frames für sich und gewann somit sowohl die Partie als auch das Turnier.

Qualifikation 
Wie auch schon in den Vorjahren mussten sich – in diesem Falle bedingt durch das Aufrücken Bill Werbeniuks in die direkt gesetzten Hauptrundenplätze – alle Spieler außerhalb der ersten 33 Weltranglistenplätze vorab zwischen dem 8. und 12. September 1987 für die Hauptrunde qualifizieren. In einer Runde der letzten 128 spielten sämtliche ungesetzten und auf den Rängen 72 oder tiefer platzierten Spieler gegen jeweils einen anderen dieser Spieler, wobei die Sieger der Partien in der folgenden Runde auf die verbleibenden Spieler trafen. Aus letzteren 32 Partien gingen die 32 Qualifikation hervor.

Century Breaks 
Während des gesamten Turniers wurden von zehn Spieler insgesamt zwölf Century Breaks gespielt, wobei von denen lediglich ein einziges in der Qualifikation und die übrigen zwölf in der Hauptrunde gespielt wurden.

Hauptrunde

Qualifikation 
  Mario Morra: 133

Einzelnachweise 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Stoke-on-Trent